Bieke (westfälisch Bieke, f.: Bach)  ist der Name folgender Fließgewässer:

 Bieke (Bigge) (GKZ: 2766452), Nebenfluss der Bigge in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Bieke (Elpe) (GKZ: 27611892), Nebenfluss der Elpe in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Bieke (Glenne) (GKZ: 2762214), rechter Nebenfluss der Glenne in Nordrhein-Westfalen
 Bieke (Kleine Henne) (GKZ: 27614694), Nebenfluss der Kleinen Henne in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

 Deipe Bieke (GKZ: 2788736), Nebenfluss der Stever in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Lange Bieke (GKZ: 2766124), Nebenfluss des Nesselbach in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Bieke ist der Namensbestandteil folgender Fließgewässer:

 Brookbieke (GKZ: 33412), Nebenfluss der Glane in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Elsenbieke (GKZ: 3626212), Nebenfluss des Leedener Mühlenbachs in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Flaßbieke (GKZ: 2788752), Nebenfluss der Stever in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Roßbieke (GKZ: 2786636), Nebenfluss des Salzbachs in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Supbieke (GKZ: 27862294), Nebenfluss der Schledde in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Wolfsbieke (GKZ: 27885522), Nebenfluss des Seppenrader Bachs in Nordrhein-Westfalen, Deutschland